Argentina
 Río Pico – comune della provincia di Chubut
 Río Pico – fiume della provincia di Chubut
 Spagna
 Río Pico – fiume della Castiglia e León